Sonate voor cello solo (Holmboe) - compositie van Vagn Holmboe
 Sonate voor cello solo (Rautavaara) - compositie van  Einojuhani Rautavaara